Ground Control () — тактическая стратегия в реальном времени, разработанная компанией Massive Entertainment и выпущенная в продажу компанией Sierra On-Line 1 июня 2000 года. Эта RTS являлась передовой игрой своего жанра и снискала множество наград. Ground Control имеет трёхмерную графику и свободно вращающуюся камеру, позволяющую игроку смотреть на бой с любого ракурса. В игре полностью отсутствуют сбор ресурсов, развитие базы и исследования. Цель игрока - управление ограниченным количеством боевых единиц и выполнение с их помощью разнообразных заданий.

В 2004 году, вскоре после выпуска в продажу продолжения игры - Ground Control 2: Operation Exodus - Ground Control был выпущен бесплатно на веб-сайте FilePlanet.

Игровой процесс 
Главная цель игры — уничтожение войск и зданий оппонента с использованием особенностей рельефа и сильных сторон собственной армии. Боевые единицы включают в себя различные типы бронетехники, самолётов и солдат, доставляемых на поле боя орбитальными челноками. После начала очередной миссии игрок не может вызывать подкрепления, что требует тщательного выбора боевых единиц и их конфигурации до битвы. У каждого типа боевых единиц есть своё оружие и свои особенности. Две фракции игры имеют несколько различающиеся армии: у корпорации Крэйвен более традиционная колёсная и гусеничная боевая техника с толстой бронёй (). Боевая техника Ордена Нового Рассвета перемещается на воздушных подушках (), что даёт им улучшенную скорость и манёвренность в обмен на более тонкую броню, а также использует энергетическое плазменное оружие с большей убойной силой. У каждого отряда одной стороны есть эквивалентный отряд на другой, но некоторые из них довольно сильно отличаются. Например, пехотный отряд храмовников вооружён переносными противотанковыми ракетницами, которые не могут атаковать пехоту. Их аналогом у корпорации Крейвен являются егери — отряд из четырёх снайперов, которых можно эффективно использовать в роли разведчиков местности.

Тактика 

Важнейший элемент игры — требование к тактическому подходу в любой ситуации. Каждый отряд имеет свои ярко выраженные сильные и слабые стороны, что препятствует стратегиям типа «танковый раш» (). Бронированные единицы (террадайны и ховердайны) слабее с бортов, сзади и сверху; поэтому более эффективными методами атаки являются фланговые манёвры, а также огонь с высот, что позволяет бить по менее бронированной верхушке врага. В игре реализован подавляющий огонь — подавляемые боевые единицы стреляют не так точно. Любая боевая единица может подавить более сильного врага, даже если тот при этом не получает никаких повреждений. Расположенные в тени боевые единицы невидимы для врага, что позволяет устраивать засады. Солдаты также могут прятаться в густой растительности. Боевые единицы могут случайно попасть под дружественный огонь, поэтому игрок должен внимательно следить за их положением и траекториями стрельбы.

Отряды 

Боевые единицы объединены в отряды. Игрок может отдавать приказы только отрядам, хотя сами единицы будут сражаться и получать повреждения отдельно. Существует четыре категории отрядов: пехота, бронетехника, поддержка, и авиация. Игрок может выбирать конфигурацию каждого отдельного отряда до битвы. Например, танковый отряд корпорации Крэйвен может существовать в четырёх конфигурациях: разведывательная, лёгкая, основная, и тяжёлая. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому различные конфигурации подходят для разных задач.

В ходе прохождения кампаний отряды получают опыт и медали, которые улучшают их характеристики. Между заданиями потери отряда возмещаются, но если отряд погиб весь, то его заменяет отряд новичков того же типа.

Специальное оружие и оборудование 

Все отряды, кроме командного бронетранспортёра, могут выбирать одно постоянное специальное оружие и один тип оборудования — для каждого задания. Эти уникальные для каждого отряда дополнения играют важную роль, например ремонтная станция может существенно повысить живучесть танков, а противотанковые снаряды — усилить огневую мощь. Их выбор может существенно повлиять на ход боя. Большинство дополнений можно использовать два-три раза за сражение, но самые мощные, например тактическую ядерную боеголовку для бомбардировщика, можно использовать только один раз.

Орбитальные челноки 
За редкими исключениями, орбитальные челноки доставляют отряды на поле боя только в его начале. На карте имеется одна или несколько зон, на которые можно сесть; игрок выбирает посадочную площадку отдельно для каждого челнока, что даёт простор для манёвров. Каждый из челноков может перевозить четыре отряда. Игрок может использовать не более трёх челноков (что даёт в целом двенадцать отрядов, не считая командный бронетранспортёр), хотя в начале кампании в распоряжении игрока только один или два челнока.

Сюжет 

Действие разворачивается в XXV веке. Человечество пережило Третью мировую войну (известную в игре как Шестнадцатиминутная война) и колонизировало несколько планет галактики. Землёй правит совет под названием ГЦК (Глобально-Центральное Командование) в который входят представители, избранные населением, и представители мега-корпораций, которые обрели могущество после падения земных государств. Войны на Земле были запрещены, и этот запрет был подкреплён атомными бомбами, играющим роль оружия сдерживания. Но корпорации, борющиеся между собой за ресурсы, влияние и престиж, содержат собственные вооружённые силы (как наземные армии, так и космические флоты) и вступают в вооружённые конфликты на колонизированных планетах. Эти конфликты никак не регулируются - корпорации свободно используют тактическое атомное оружие и уничтожают сдающихся в плен.

Сюжет игры сосредоточен на вооружённом конфликте между корпорацией Крэйвен () и Орденом Нового Рассвета () за право на далёкий мир Криг 7-Б (второй естественный спутник седьмой планеты звезды Криг). В начале игры, игрок принимает роль майора Сары Паркер, которая работает на корпорацию Крэйвен. Она командует силами корпорации Крейвен и должна разбить войска «Рассветников», находящиеся на планете. Во второй кампании, игрок принимает роль дьякона Джарреда Стоуна, который пытается сделать то же самое с «Крэями», собирая разгромленные во время первой кампании войска Ордена. Оба персонажа в конце концов узнают что кое-что тёмное прячется в глубине планеты - тайна угрожающая всему человечеству. Из-за этого мега-корпорация и религиозный орден затеяли войну на этой пустынной планете.

Фракции

Корпорация Крэйвен 
Корпорация Крэйвен является крупнейшей финансовой организацией в галактике. Штат компании насчитывает более 900 миллионов работников. Корпорация занимается производством множества различных продуктов а также химическими и биологическими разработками. Корпорация Крэйвен больше всего известна из-за своих проектов терраформирования. Компания нанимает крупные силы безопасности для защиты интересов компании от конкурентов и преступных элементов. Девиз корпорации — «Мы несём жизнь новым мирам», остаётся неизменным последние 182 года.

Орден нового рассвета 
Орден является крупнейшей религиозной организацией во всем обитаемом космосе. Если сравнить его финансовую мощь с мегакорпорациями, то он окажется на третьем месте. Орден насчитывает около 700 миллионов верующих от Марса до края галактики. Ряды Ордена насчитывают три ветви. Первая ветвь — Руки Божьи (), является самой численной (около 600 миллионов). Руки Божьи являются рабочей силой Ордена. Вторая ветвь — Мир Божий (), состоит из сил безопасности Ордена (более 90 миллионов), составляющие колониальные армии Нового рассвета, а также экипажи космических кораблей церкви. Третья ветвь — Голос Божий (), состоит из священников, астрономов и инквизиторов (около 10 миллионов). Только мужчины могут стать членами Голоса Божьего. Священники являются управляющими Ордена, принимая все экономические и военные решения. Астрономы являются учёными, ответственными за исследование новых миров и новых технологий. Инквизиция совмещает функции Министерства внутренних дел и спецслужб. Частью Инквизиции являются боевые жрецы, которые следят за «духовно правильным» истолкованием и исполнением приказов членами Мира Божьего.

Дальнейшее развитие серии 
После успеха оригинальной игры, было разработано и выпущено в продажу дополнение Ground Control: Dark Conspiracy (). В дополнении появилась новая фракция — «Наёмники Феникса» — и новая кампания с 15 заданиями, продолжившая историю оригинала.

Через четыре года вышел сиквел под названием Ground Control II: Operation Exodus (). Стиль игры стал больше похож на обычные стратегии реального времени, так как игрок может вызывать подкрепления во время боя и набирать очки, на которые покупаются новые отряды.

Игра World in Conflict () считается «духовной наследницей» Ground Control.

Интересные факты

Ссылки 
 Веб-сайт Massive Entertainment
 Веб-сайт Sierra Entertainment
 FilePlanet — Веб-сайт разрешающий бесплатное скачивание игры.

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2000 года
Игры для Windows
Тактические стратегии
Компьютерные игры freeware